Gilson est un prénom portugais. C'est aussi un patronyme français.

Pseudonyme

 François Gilson dit Gilson, auteur de bande dessinée ;
 Gilson (1991-), Gilson Espirito Santo, footballeur santoméen ;
 Jef Gilson (1926-2012), sous le nom de Jean-François Quiévreux, pianiste français, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre de big band.

Patronyme 

 Abraham Gilson (1741-1809), moine cistercien et peintre belge ;
 Étienne Gilson, philosophe et historien français ;
 Ferdinand Gilson, dernier poilu du Loiret ;
 Georges Gilson, archevêque émérite de Sens-Auxerre et prélat émérite de la Mission de France ;
 Germain Gilson (1906-1965), homme politique libéral belge ;
 Jean Gilson (1912-2000), architecte belge ,
 Jean-Pierre Gilson, photographe français.
 Luc Gilson, producteur de télévision et animateur de télévision belge ;
 Paul Gilson (1865-1942), compositeur belge ;
 Paul Gilson (1904-1963), écrivain français et homme de radio ;
  (1891-1977), général français ;
 William Gilson Farlow, botaniste américain.

Voir aussi 
 Grand Prix Paul-Gilson, un prix décerné par les radios libres francophones.